Los Fresnos puede referirse a lo siguiente:

 Los Fresnos (condado de Cameron, Texas).
 Los Fresnos (condado de Webb, Texas).